Wotton – centro abitato del Canada, in Quebec
 Wotton – centro abitato dell'Inghilterra, nel Surrey
 Wotton Underwood – villaggio dell'Inghilterra situato nella contea del Buckinghamshire
 Wotton-under-Edge – paese del Gloucestershire, in Inghilterra

Persone

 Edward Wotton – medico inglese
 Henry Wotton – scrittore, poeta e diplomatico inglese
 Katherine Wotton – nobildonna e cortigiana inglese
 Margaret Wotton – nobile inglese
 Nicholas Wotton – ambasciatore inglese
 Paul Wotton – calciatore inglese

Pagine correlate

 Wootton